Мак-Генри, Макхе́нри () — фамилия шотландского происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 Мак-Генри, Джеймс (1753-1816) — американский государственный деятель, третий военный министр США;
 Мак-Генри, Х. (полное имя неизвестно) — американский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Топоним 
 Мак-Генри — округ в штате Иллинойс, США.
 Мак-Генри — округ в штате Северная Дакота, США.

Примечания